Бешићи могу да буду:

 Бешићи (Милићи), насеље у Општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Бешић (Високо), насеље у Општини Високо, Федерација БиХ, БиХ